The Sinister Urge (film), een film uit 1960.
The Sinister Urge (album), een muziekalbum van Rob Zombie.